Birgit Bonnier kan avse: 

 Birgit Bonnier (äppelsort) –  en äppelsort med ursprung i Sverige
 Birgit Bonnier (fruktodlare) (1908–2000), född Flodquist, gift med Albert Bonnier Jr.